Il doppio del torneo di tennis Ace Sports Group Tennis Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'Ace Sports Group Tennis Classic 2013, torneo di tennis che faceva parte del ITF Women's Circuit nell'ambito del ITF Women's Circuit 2013, è stato vinto da Ulrikke Eikeri e Chieh-Yu Hsu (tds n. 4). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Florencia Molinero e Adriana Pérez con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di Serie

  Kristina Barrois /  Renata Voráčová (semifinali)
  Catalina Castaño /  Laura Thorpe (semifinali)

  Mailen Auroux /  Gabriela Dabrowski (quarti di finale)
  Ulrikke Eikeri /  Chieh-Yu Hsu (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Ace Sports Group Tennis Classic 2013